Диона уметничко је име бугарске поп-фолк певачице  Дениславе Вергинијеве Сашове.

Дискографија

Видеографија

Спољашње везе 

Рођени 1995.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи
Људи под псеудонимом